Okręty US Navy o nazwie USS „Smith”

 Pierwszy USS „Smith” (DD-17) był niszczycielem typu Smith. Zwodowany w 1909 roku, wycofany ze służby w 1919 roku. 
 Drugi USS „Smith” (DD-378) był niszczycielem typu Mahan. Zwodowany w 1936 roku, wycofany ze służby w 1946 roku.

Inne okręty o podobnej nazwie:
 USS „Smith Thompson”
 USS „Dan Smith”
 USS „Isaac Smith”
 USS „Robert Smith”

Smith